Glos est le nom ou une partie du nom de plusieurs objets géographiques :
 En Normandie :
 Glos, une commune française du département du Calvados ;
 Glos-la-Ferrière, une commune française du département de l'Orne ;
 Glos-sur-Risle, une commune française du département de l'Eure.

 Ailleurs :
 Grottes de la Balme de Glos au Mont Glos dans le département de l'Isère ;
 Glos, une abréviation britannique pour le nom de la ville de Gloucester.

Autres 
 Michael Glos, un homme politique allemand ;
 Glos, le nom de plusieurs magazines polonais.